Janusz Tadeusz Maciuszko (1957–2020) – polski historyk Kościoła, profesor nauk teologicznych, nauczyciel akademicki
 Jerzy Janusz Maciuszko (1913–2011) – polski historyk i krytyk literatury